Tamar je lahko:
 tamar - ograda za živino
 Tamar, Julijske Alpe - ledeniška dolina v Julijskih Alpah, nadaljevanje Planice
 Tamar, reka v jugozahodni Angliji